Silver Tower steht für:

 Silver Tower, Bürohochhaus in Frankfurt am Main, siehe Silberturm
 Silver Tower (Abu Dhabi), Hochhaus in Abu Dhabi 
 Silver Tower (Brüssel), geplantes Hochhaus in Brüssel
 ein Brettspiel in der Warhammer-Welt, siehe Warhammer Quest (Brettspiel) #Warhammer Quest: Silver Tower

Siehe auch:
 Silver Towers, Wohnhochhäuser in New York